Panamerikanska spelen 1983 hölls i Caracas, Venezuela under perioden 14- 29 augusti 1983.

Medaljtabell 
Värdlandet har lila bakgrundsfärg.

Sporter 
  Friidrott
  Basket
  Boxning
  Cykling
  Simhopp
  Fotboll
  Judo
  Simning
  Konstsim
  Volleyboll
  Brottning

Referenser 

Panamerikanska spelen 1983